Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2011 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 11 по 17 апреля 2011 года в Равенсбурге, Германия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2012 года. Из-за землетрясения сборная Японии не принимала участия в турнире, ей было гарантировано участие в 2012 году.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — четыре из Европы и две из Азии. Сборные Японии и Франции пришли из ТОП-дивизиона, сборная Латвии пришли из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона. Сборная Японии не участвовала в турнире из-за землетрясения в Японии, ей было гарантировано участие в группе A первого дивизиона 2012 года.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Лолита Андрисевская
 Защитник:  Сюзанн Гётц
 Нападающий:  Лине Биалик

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Эстер Кантор
  Руи Сун
  Сюзанн Гётц
  Лолита Андрисевская
  Лине Биалик

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Апрель 2011 года
Спорт в Германии в 2011 году
Ж1
Ж1